Янів Володимир Михайло — український громадсько-політичний діяч, науковець, психолог, публіцист, поет, політв'язень.
 Володимир Янів — учасник Другої світової війни, кавалер ордену Virtuti Militari, український громадський діяч в США.